Andromeda-klass kan avse:

Projekt 667M Andromeda – en sovjetisk atomubåt beväpnad med kryssningsrobotar.
Andromeda-klass (Grekland) – sex motortorpedbåtar byggda för Greklands flot av Westermoen